Abrázame – canzone di Julio Iglesias del 1975
 Abrázame – canzone del trio messicano Camila del 2006
 Abrázame – canzone del gruppo musicale Il Divo del 2015